Pape Bouna Thiaw (Dakar, 5 de fevereiro de 1981) é um futebolista profissional senegalês, atacante, milita no Atlético Ciudad.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1981
Naturais de Dakar
Futebolistas do Senegal
Senegaleses de ascendência francesa
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Istres Football Club
Futebolistas do Racing Club de Strasbourg Alsace
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva
Futebolistas do Football Club de Metz
Futebolistas do Deportivo Alavés
Futebolistas da Union Sportive Créteil-Lusitanos
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002